McLachlan ist der Familienname folgender Personen:

 Ben McLachlan (* 1992), japanisch-neuseeländischer Tennisspieler
 Bruce Mclachlan (* 1971), britischer Autor
 Colin McLachlan (1924–1985), neuseeländischer Politiker
 Craig McLachlan (* 1965), australischer Schauspieler und Sänger
 Derek McLachlan (* 1935), schottischer Golfspieler
 Fraser McLachlan (* 1982), englischer Fußballspieler
 George McLachlan (1902–??), schottischer Fußballspieler
 Hamish McLachlan (1967–2020), australischer Ruderer
 Ian McLachlan (* 1936), australischer Cricketspieler und Politiker
 James McLachlan (1852–1940), US-amerikanischer Politiker (Kalifornien)
 Laurentia McLachlan (Margaret McLachlan; 1866–1953), schottische Benediktiner-Nonne und Äbtissin
 Michael McLachlan (* 1974), kanadischer Schauspieler

 Sarah McLachlan (* 1968), kanadische Sängerin
 William McLachlan (* ?), kanadischer Eiskunstläufer

McLachlan ist der Name folgender Unternehmen:
 McLachlan Engine Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 McLachlan (Automobilhersteller), ehemaliger kanadischer Automobilhersteller

Siehe auch:
MacLachlan